Ḩimş kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Homs, provins, 
 Homs (provinshuvudstad), 

Robotskapade Syrienförgreningar